Simeó, segon fill del patriarca hebreu Jacob
 Simeó (personatge bíblic), ancià de Jerusalem present a la Presentació de Jesús al Temple
 Simeó I de Jerusalem, segon bisbe de Jerusalem
 Simeó el Just, summe sacerdot jueu durant l'època del Segon Temple
 Simeó bar Sabas, bisbe de Seleúcia-Ctesifon
 Simeó Escolari (), monjo romà d'Orient
 Simeó Estudita, monjo romà d'Orient 
 Simeó Estulte o Simeó Sal, religiós romà d'Orient sirià 
 Simeó Estilita el Vell, asceta romà d'Orient del segle V
 Simeó Estilita el Jove o Simeó Taumastorites, religiós romà d'Orient del segle VI
 Simeó d'Eucaita, arquebisbe d'Eucaita 
 Simeó Gramàtic, escriptor romà d'Orient 
 Simeó Heresiarca, heresiarca bogomilita o massalià 
 Simeó II de Jerusalem, patriarca de Jerusalem (1084-1106)
 Simeó Logoteta, escriptor romà d'Orient 
 Simeó Mamantis o Simeó el Nou Teòleg, religiós romà d'Orient.
 Simeó de Mesopotàmia, escriptor grec
 Simeó Metafrastes, escriptor romà d'Orient 
 Simeó Monjo, escriptor eclesiàstic romà d'Orient
 Simeó Monjo Acoemitense, monjo grec
 Simeo Pius o Simeó el Pietós o Simeó Venerable, monjo grec romà d'Orient 
 Simeó de Selèucia i Ctesifont, arquebisbe
 Simeó Set, escriptor romà d'Orient del segle XI
 Simeó Tercer o Simeó Estilita Tercer, asceta romà d'Orient del segle VII
 Simeó Taumaturg, escriptor romà d'Orient 
 Simeó de Tessalònica, arquebisbe de Tessalònica
 Simeó de Trèveris, anacoreta del segle XI